Di seguito una lista di asteroidi dal numero 141001 al 142000 con data di scoperta e scopritore.

141001-141100 

|-
| 141001 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141002 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141003 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141004 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141005 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141006 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141007 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141008 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141009 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141010 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141011 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141012 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141013 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141014 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141015 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141016 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141017 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141018 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141019 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 141020 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141021 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141022 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141023 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141024 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141025 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141026 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141027 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141028 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141029 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141030 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141031 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141032 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141033 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141034 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141035 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141036 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141037 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141038 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141039 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141040 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141041 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141042 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141043 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141044 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141045 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141046 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141047 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141048 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141049 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141050 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 141051 - ||  || 18 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 141052 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141053 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141054 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141055 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141056 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141057 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141058 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141059 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141060 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141061 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141062 - ||  || 10 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 141063 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141064 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141065 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141066 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141067 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141068 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141069 - ||  || 9 dicembre 2001 || Bruce Kenselaar
|-
| 141070 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141071 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141072 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141073 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141074 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141075 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141076 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141077 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141078 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141079 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141080 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141081 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141082 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141083 - ||  || 13 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 141084 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141085 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141086 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141087 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141088 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141089 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141090 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141091 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141092 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141093 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141094 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141095 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141096 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141097 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141098 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141099 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141100 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|}

141101-141200 

|-
| 141101 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141102 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141103 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141104 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141105 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141106 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141107 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141108 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141109 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141110 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141111 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141112 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141113 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141114 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141115 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141116 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141117 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141118 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141119 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141120 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141121 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141122 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141123 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141124 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141125 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141126 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141127 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141128 Ghyoot ||  || 10 dicembre 2001 || T. Pauwels
|-
| 141129 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141130 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141131 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141132 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141133 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141134 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141135 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141136 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141137 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141138 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141139 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141140 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141141 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141142 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141143 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141144 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141145 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 141146 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141147 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141148 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141149 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141150 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141151 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141152 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141153 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141154 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141155 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141156 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141157 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141158 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141159 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141160 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141161 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141162 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141163 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141164 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141165 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141166 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141167 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141168 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141169 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141170 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141171 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141172 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141173 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141174 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141175 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141176 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141177 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141178 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141179 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141180 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141181 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141182 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141183 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141184 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141185 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141186 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141187 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141188 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141189 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141190 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141191 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141192 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141193 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141194 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141195 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141196 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141197 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141198 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141199 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141200 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|}

141201-141300 

|-
| 141201 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141202 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141203 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141204 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141205 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141206 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141207 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141208 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141209 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141210 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141211 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141212 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141213 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141214 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141215 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141216 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141217 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141218 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141219 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141220 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141221 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141222 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141223 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141224 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141225 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141226 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141227 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141228 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141229 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141230 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141231 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141232 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141233 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141234 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141235 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141236 - ||  || 13 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 141237 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141238 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141239 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141240 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141241 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141242 - ||  || 7 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 141243 - ||  || 7 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 141244 - ||  || 8 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 141245 - ||  || 9 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 141246 - ||  || 14 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 141247 - ||  || 14 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 141248 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141249 - ||  || 17 dicembre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 141250 - ||  || 20 dicembre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 141251 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141252 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141253 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141254 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141255 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141256 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141257 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141258 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141259 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141260 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141261 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141262 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141263 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141264 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141265 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141266 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141267 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141268 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141269 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141270 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141271 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141272 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141273 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141274 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141275 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141276 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141277 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141278 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141279 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141280 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141281 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141282 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141283 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141284 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141285 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141286 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141287 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141288 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141289 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141290 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141291 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141292 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141293 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141294 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141295 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 141296 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 141297 - ||  || 17 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 141298 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141299 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141300 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|}

141301-141400 

|-
| 141301 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141302 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141303 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141304 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141305 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 141306 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 141307 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 141308 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141309 - ||  || 20 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141310 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141311 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141312 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141313 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141314 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141315 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141316 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141317 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141318 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141319 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141320 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141321 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141322 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141323 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141324 - ||  || 20 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 141325 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141326 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141327 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141328 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 141329 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141330 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 141331 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141332 - ||  || 19 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 141333 - ||  || 19 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 141334 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 141335 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 141336 - ||  || 3 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141337 - ||  || 5 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141338 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141339 - ||  || 5 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 141340 - ||  || 8 gennaio 2002 || J. M. Roe
|-
| 141341 - ||  || 9 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 141342 - ||  || 11 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 141343 - ||  || 9 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 141344 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141345 - ||  || 7 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141346 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 141347 - ||  || 8 gennaio 2002 || Needville
|-
| 141348 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141349 - ||  || 7 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 141350 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 141351 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 141352 - ||  || 14 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 141353 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 141354 - ||  || 14 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 141355 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141356 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141357 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141358 - ||  || 12 gennaio 2002 || J. M. Roe
|-
| 141359 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141360 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141361 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141362 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141363 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141364 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141365 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141366 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141367 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141368 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141369 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141370 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141371 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141372 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141373 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141374 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141375 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141376 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141377 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141378 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141379 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141380 - ||  || 11 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 141381 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141382 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141383 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141384 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141385 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141386 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141387 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141388 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141389 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141390 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141391 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141392 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141393 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141394 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141395 - ||  || 14 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 141396 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141397 - ||  || 15 gennaio 2002 || J. V. McClusky
|-
| 141398 - ||  || 15 gennaio 2002 || J. V. McClusky
|-
| 141399 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141400 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|}

141401-141500 

|-
| 141401 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141402 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141403 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141404 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141405 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141406 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141407 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141408 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141409 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141410 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141411 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 141412 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 141413 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141414 Bochanski ||  || 8 gennaio 2002 || SDSS
|-
| 141415 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 141416 - ||  || 21 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 141417 - ||  || 22 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141418 - ||  || 25 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141419 - ||  || 25 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141420 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 141421 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 141422 - ||  || 21 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 141423 - ||  || 21 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 141424 - || 2002 CD || 1 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141425 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 141426 - ||  || 1 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141427 - ||  || 1 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141428 - ||  || 6 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 141429 - ||  || 6 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 141430 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141431 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141432 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141433 - ||  || 8 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 141434 - ||  || 9 febbraio 2002 || R. Ferrando
|-
| 141435 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 141436 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 141437 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141438 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141439 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141440 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141441 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141442 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141443 - ||  || 12 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 141444 - ||  || 8 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 141445 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141446 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 141447 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141448 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141449 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141450 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141451 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141452 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141453 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141454 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141455 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141456 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141457 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141458 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141459 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141460 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141461 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141462 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141463 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141464 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141465 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141466 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141467 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 141468 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141469 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141470 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141471 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141472 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141473 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141474 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141475 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 141476 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141477 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 141478 - ||  || 4 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 141479 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 141480 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 141481 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141482 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141483 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141484 - ||  || 26 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 141485 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141486 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141487 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 141488 - ||  || 21 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 141489 - ||  || 22 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 141490 - || 2002 EH || 3 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141491 - || 2002 EL || 4 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141492 - ||  || 6 marzo 2002 || R. H. McNaught
|-
| 141493 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141494 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141495 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 141496 Bartkevicius ||  || 15 marzo 2002 || MAO
|-
| 141497 - ||  || 3 marzo 2002 || NEAT
|-
| 141498 - ||  || 8 marzo 2002 || D. J. Tholen
|-
| 141499 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141500 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|}

141501-141600 

|-
| 141501 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141502 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 141503 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141504 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141505 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141506 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141507 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 141508 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 141509 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141510 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141511 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141512 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141513 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141514 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141515 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141516 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141517 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 141518 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 141519 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 141520 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 141521 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 141522 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 141523 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 141524 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141525 - ||  || 21 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141526 - ||  || 21 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 141527 - ||  || 28 marzo 2002 || NEAT
|-
| 141528 - ||  || 19 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 141529 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 141530 - ||  || 30 marzo 2002 || NEAT
|-
| 141531 - || 2002 GB || 1 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141532 - ||  || 6 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141533 - ||  || 6 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141534 - ||  || 8 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141535 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141536 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 141537 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141538 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141539 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141540 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141541 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141542 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141543 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141544 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141545 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141546 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141547 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 141548 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141549 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 141550 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 141551 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 141552 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 141553 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141554 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141555 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141556 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141557 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141558 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 141559 - ||  || 7 aprile 2002 || W. Bickel
|-
| 141560 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141561 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141562 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141563 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141564 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141565 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141566 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141567 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141568 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141569 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141570 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141571 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141572 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141573 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141574 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141575 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141576 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141577 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141578 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141579 - ||  || 15 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 141580 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141581 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141582 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141583 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141584 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141585 - || 2002 HE || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141586 - || 2002 HQ || 16 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 141587 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141588 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141589 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141590 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141591 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141592 - ||  || 18 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141593 - ||  || 30 aprile 2002 || NEAT
|-
| 141594 - ||  || 30 aprile 2002 || Needville
|-
| 141595 - ||  || 21 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141596 - ||  || 21 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 141597 - ||  || 19 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 141598 - || 2002 JJ || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 141599 - || 2002 JL || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 141600 - ||  || 4 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|}

141601-141700 

|-
| 141601 - ||  || 5 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141602 - ||  || 5 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141603 - ||  || 5 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 141604 - ||  || 5 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 141605 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141606 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141607 - ||  || 2 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 141608 - ||  || 6 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 141609 - ||  || 6 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 141610 - ||  || 4 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 141611 - ||  || 6 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 141612 - ||  || 8 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 141613 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141614 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141615 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 141616 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 141617 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141618 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141619 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141620 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141621 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141622 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141623 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141624 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141625 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141626 - ||  || 9 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 141627 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 141628 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 141629 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141630 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141631 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141632 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141633 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141634 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141635 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141636 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141637 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141638 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141639 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141640 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141641 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141642 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141643 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141644 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141645 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141646 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141647 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141648 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141649 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141650 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141651 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141652 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141653 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141654 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141655 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141656 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141657 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141658 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141659 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141660 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141661 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141662 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141663 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141664 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141665 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141666 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141667 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141668 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141669 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141670 - ||  || 15 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141671 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141672 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141673 - ||  || 12 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141674 - ||  || 12 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141675 - ||  || 12 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141676 - ||  || 12 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141677 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141678 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141679 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141680 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141681 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141682 - ||  || 15 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141683 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 141684 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 141685 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141686 - ||  || 8 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 141687 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141688 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141689 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 141690 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141691 - ||  || 15 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141692 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 141693 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 141694 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141695 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 141696 - ||  || 18 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141697 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 141698 - ||  || 29 maggio 2002 || NEAT
|-
| 141699 - ||  || 16 maggio 2002 || NEAT
|-
| 141700 - ||  || 17 maggio 2002 || NEAT
|}

141701-141800 

|-
| 141701 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 141702 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141703 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141704 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141705 - ||  || 4 giugno 2002 || NEAT
|-
| 141706 - ||  || 7 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 141707 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 141708 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141709 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141710 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141711 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141712 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141713 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141714 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141715 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141716 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141717 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141718 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141719 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141720 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141721 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141722 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141723 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141724 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141725 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141726 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141727 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141728 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141729 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141730 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141731 - ||  || 9 giugno 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 141732 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141733 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141734 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141735 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141736 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141737 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141738 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141739 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 141740 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141741 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141742 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141743 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141744 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141745 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141746 - ||  || 4 giugno 2002 || NEAT
|-
| 141747 - ||  || 6 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 141748 - ||  || 11 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141749 - ||  || 13 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141750 - ||  || 8 giugno 2002 || NEAT
|-
| 141751 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141752 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141753 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 141754 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141755 - ||  || 11 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141756 - ||  || 8 giugno 2002 || NEAT
|-
| 141757 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141758 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141759 - ||  || 11 giugno 2002 || NEAT
|-
| 141760 - ||  || 11 giugno 2002 || NEAT
|-
| 141761 - || 2002 MC || 16 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141762 - || 2002 MR || 18 giugno 2002 || J. Broughton
|-
| 141763 - ||  || 19 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 141764 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 141765 - ||  || 30 giugno 2002 || NEAT
|-
| 141766 - ||  || 17 giugno 2002 || NEAT
|-
| 141767 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141768 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141769 - ||  || 6 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141770 - ||  || 8 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 141771 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141772 - ||  || 10 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 141773 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141774 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141775 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141776 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141777 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141778 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141779 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141780 - ||  || 4 luglio 2002 || Spacewatch
|-
| 141781 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141782 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141783 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141784 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141785 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141786 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141787 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141788 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141789 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141790 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141791 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141792 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141793 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141794 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141795 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141796 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141797 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141798 - ||  || 6 luglio 2002 || LONEOS
|-
| 141799 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141800 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|}

141801-141900 

|-
| 141801 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141802 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141803 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141804 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141805 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141806 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141807 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141808 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141809 - ||  || 11 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141810 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141811 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141812 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141813 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141814 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141815 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141816 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141817 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141818 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141819 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141820 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141821 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141822 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141823 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141824 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141825 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141826 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141827 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141828 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141829 - || 2002 OC || 16 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 141830 - || 2002 OH || 16 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141831 - ||  || 17 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141832 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141833 - ||  || 19 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141834 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141835 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141836 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141837 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141838 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 141839 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141840 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141841 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141842 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141843 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141844 - ||  || 31 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 141845 - ||  || 26 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141846 - ||  || 17 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141847 - ||  || 30 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141848 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 141849 - || 2002 PC || 1 agosto 2002 || J. Broughton
|-
| 141850 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141851 - ||  || 6 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141852 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141853 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141854 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141855 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141856 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141857 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141858 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141859 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141860 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141861 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141862 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141863 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141864 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141865 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141866 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141867 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141868 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141869 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141870 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141871 - ||  || 6 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 141872 - ||  || 6 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 141873 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141874 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141875 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141876 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141877 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141878 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141879 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141880 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141881 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141882 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141883 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141884 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141885 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141886 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141887 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141888 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141889 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141890 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141891 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141892 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141893 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141894 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141895 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141896 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141897 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141898 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141899 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141900 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|}

141901-142000 

|-
| 141901 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141902 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141903 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141904 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141905 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141906 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141907 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141908 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141909 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141910 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141911 - ||  || 13 agosto 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 141912 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141913 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141914 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141915 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141916 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141917 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141918 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141919 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141920 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141921 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141922 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141923 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141924 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141925 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141926 - ||  || 14 agosto 2002 || J. Broughton
|-
| 141927 - ||  || 13 agosto 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 141928 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141929 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141930 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141931 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141932 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141933 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141934 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141935 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141936 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141937 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141938 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141939 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141940 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141941 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141942 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141943 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141944 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141945 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141946 - ||  || 12 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141947 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141948 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141949 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141950 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141951 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141952 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141953 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141954 - ||  || 12 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141955 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141956 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141957 - ||  || 14 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141958 - ||  || 14 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141959 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141960 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141961 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141962 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141963 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141964 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141965 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141966 - ||  || 14 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141967 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141968 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141969 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141970 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141971 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141972 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141973 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141974 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141975 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141976 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141977 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141978 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141979 - ||  || 15 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141980 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141981 - ||  || 15 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141982 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141983 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141984 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141985 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141986 - ||  || 15 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 141987 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141988 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141989 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141990 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 141991 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141992 - ||  || 13 agosto 2002 || W. Bickel
|-
| 141993 - ||  || 15 agosto 2002 || W. Bickel
|-
| 141994 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 141995 Rossbeyer ||  || 12 agosto 2002 || M. W. Buie
|-
| 141996 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 141997 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 141998 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 141999 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142000 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|}

Collegamenti esterni 
 

0141001